Паухатан (), слово индейского (североамериканского) происхождения:

 поухатаны — индейский народ
 поухатан — язык
 Поухатан (вождь)
 Паухатан (округ, Виргиния)